O Campeonato Húngaro de Futebol de 1901 foi a primeira edição do Campeonato Húngaro de Futebol. Apenas times da cidade de Budapeste participaram. O campeão da Primeira Divisão foi o Budapesti TC e o da Segunda Divisão foi o 33 FC.

Primeira Divisão

Classificação Final 

J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; G = Gols marcados; GC = Gols sofridos; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Segunda Divisão

Classificação Final 

J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; G = Gols marcados; GC = Gols sofridos; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Repescagem 
Foi realizada uma repescagem entre os dois últimos colocados da Primeira Divisão (Budapesti SC e Ferencvárosi TC, não levando em conta o Mũegyetemi AFC, que havia desistido com o campeonato ainda em andamento) e os dois primeiros da Segunda Divisão (33 FC e Rákosszentmihályi SE).
<noinclude>

Com o empate entre 33 FC e Budapesti SC, o Mũegyetemi AFC, que havia desistido, teve que ser rebaixado para que os dois (33 e BSC) pudessem ficar na Primeira divisão. O Feréncvarosi TC conseguiu permanecer na primeira divisão com a vitória sobre o Rákosszentmihályi SE.

Ligações externas 
 

Campeonato Húngaro de Futebol
1901 no futebol
Desporto na Hungria em 1901